Klokočov può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Klokočov, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina

Slovacchia 
 Klokočov, comune del distretto di Michalovce nella regione di Košice
Klokočov, comune del distretto di Čadca nella regione di Žilina